Красная Эстония — деревня в Вешкаймском районе Ульяновской области. Входит в Стемасское сельское поселение.

География 
Расположена на р. Стемас (в прошлом р. Чивил), в 19 км к юго-востоку от районного центра.

История 
В 1890-1895 гг. в г. Сенгилее действовал спиртзавод, которым владела английская баронесса. Заводу нужны были работники, знающие самогоноварение. В 1895 году госпожа привезла из Эстонии 30 молодых семей, выходцев с острова Сааремаа. Накопив деньги, эстонцы решили завести своё хозяйство и жить самостоятельно, основав здесь хутор.

В 1897 году в Эстонском Хуторе было 10 дворов.

В 1913 году в Старо-Зиновьевской волости Карсунского уезда Симбирской губернии было два эстонских хутора: Вителевский эстонский хутор, в котором было 14 дворов и 90 жителей и, Чистопольский эстонский хутор, в котором было 20 дворов и 118 жителей.

В 1924 году Хутор эстонцев входил в состав Стемасского с/с Старо-Зиновьевской волости Карсунского уезда Ульяновской губернии. 

В 1927 году Эстонский Хутор.

В 1930 году Хутор Эстонцев состоял из 23 хозяйств; в административном отношении входил в состав Стемасского сельсовета Майнского района Средне-Волжского края .

Население 

В 1897 г. — 62 жителя. 

В 1924 г. — 65 эстонцев. 

В 1927 г. — 15 дворов, 63 эстонца.

В 1930 г. — население 74 человека, эстонцы.

В 1996 г. — население 42 человек, преимущественно эстонцы.

Хозяйство 
Отделение СПК «Горизонт».

Примечания

Ссылки 

 Муниципальное образование «Стемасское сельское поселение»

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 О. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 232.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Вешкаймского района
Эстонские поселения вне Эстонии